Det här är en lista över Landskrona BoIS säsongsresultat.

Säsongsresultat

Landskrona BoIS
Listor med anknytning till fotboll